

Aziende 
 BKT – codice della Borsa di Madrid per Bankinter
 BKT – sigla della società indiana Balkrishna Industries con sede a Mumbai

Codici 
 BKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Pickett (Stati Uniti d'America)
 bkt – codice ISO 639-3 della lingua boloki

Altro 
 bkt – simbolo del bucket (4 gal imp)